Гордон Томас Лоуренс Лэйн (; род. 31 марта 1953, Брандон) — канадский хоккеист, игравший на позиции защитника. Четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980, 1981, 1982, 1983).

Игровая карьера 
На драфте НХЛ 1973 года был выбран в 9-м раунде под общим 134-м номером клубом «Питтсбург Пингвинз». После выбора на драфте продолжил свою карьеру в фарм-клубе «Пингвингз» «Форт-Уэйн Кометс». По окончании сезона он был обменян из «Питтсбурга» в «Вашингтон Кэпиталз», но он играл за фармы-клуб «столичных» «Дейтон Джемс» и «Хэмптон Галлс», будучи вызванным в «столичных» на три игры.

В 1976 году он стал основным игроком «Кэпиталз», за который играл три полных сезона, пока в декабре 1979 года не был обменян в «Нью-Йорк Айлендерс». В составе «Айлендерс» он четыре раза подряд был обладателем Кубка Стэнли в периоды с 1980 по 1983 годы, но при этом Лэйн был ключевым игроком оборонительного плана. Отыграв два следующих сезона в «Айлендерс», он приостановил хоккейную карьеру, став тренером в «Брандон Уайт Кингз», но в сезоне 1986/87 вернувшись на лёд, в течение одного сезона играл за «Спрингфилд Индианс», который стал его последним клубом в карьере.

Статистика

Клубная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Брэндон Уит Кингз»
Игроки «Форт-Уэйн Кометс»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Обладатели Кубка Стэнли
Хоккейные тренеры Канады